Барылас () — топоним в Республике Якутия Российской Федерации.

 Барылас — село в Верхоянском улусе
 Барылас — река,	правый приток р. Тыпучикан, координаты	60°25'	110°15', 	
 Барылас — река, правый приток р. Барылас-Олонгро, координаты 57°05'	123°22', 
 Барылас — река, левый приток р. Тимптон, координаты 56°59'	125°25', 	
 Барылас — река, левый приток р. Аллара-Хадарыння, координаты 64°48'	130°55', 
 Барылас — река, левый приток р. Юмелень, координаты 67°34'	116°01', 
 Барылас — река, левый приток р. Хорбусуонка, координаты 71°31'	123°51', 
 Барылас — река, правый приток р. Мюнюсях, координаты 69°04'	113°09', 
 Барылас — река, левый приток р. Дерген, координаты 66°50'	143°25', 
 Барылас — озеро на правом берегу р. Намана, координаты 60°54'	120°57', 
 Барылас — озеро в правобережье р. Рассоха, координаты 69°01'	151°59',

Примечания